Apocalypse  — студийный альбом американского музыканта Билла Каллахана, вышедший 5 апреля 2011 года на лейбле Drag City.
Это его третий студийный диск, вышедший под собственным именем, или 14-й в сумме с учётом альбомов, которые выходили под псевдонимом Smog.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic.
Журналы Mojo и Pitchfork оба поместили альбом Apocalypse на 23-е место в своих списках лучших дисков 2011 года, а журнал Uncut поместил альбмо на 25-е место. В 2019 году издание Pitchfork включило альбом на 39-е место в его списке «The 200 Best Albums of the 2010s». Он получил 75 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Apocalypse at Drag City
 
 Bill Callahan «Drover»
 Bill Callahan «Baby’s Breath»
 Bill Callahan «America!»
 Bill Callahan «Universal Applicant»
 Обзор альбома

Альбомы США
Альбомы Билла Каллахана
Альбомы инди-фолка